Eiglera är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Eiglera i familjen Hymeneliaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hymeneliaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eiglera